Супутникове телебачення-Азійського регіону (STAR) - це Азійський ТВ-сервіс належить медіагігантові News Corporation з засновником Рупертом Мердоком.

У 2009 році News Corporation реструктуризувала STAR TV на чотири одиниці - STAR Індії, STAR Великого Китаю, STAR Вибір і Fox International Канали Азії.

Джерела 
 Офіційний сайт 

 
Телебачення